Mužská čtyřhra Open Sud de France 2017 probíhala v první polovině února 2017. Do deblové soutěže montpellierského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-novozélandský pár Mate Pavić a Michael Venus, jehož členové nestartovali společně. Pavić se rozhodl nastoupit do paralelně hraného Garanti Koza Sofia Open. Spoluhráčem Venuse se stal švédský tenista Robert Lindstedt, s nímž ve čtvrtfinále nestačil na bratry Alexandra a Mischu Zverevovi.

Vítězem se stal nenasazený německý pár Alexander Zverev a Mischa Zverev, který ve finále zdolal francouzsko-kanadské turnajové dvojky Fabriceho Martina s Danielem Nestorem výsledkem 6–4, 6–7 a [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Alexander Zverev vybojoval první deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mischu Zvereva to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Sourozenecký pár na okruhu ATP Tour naposledy předtím triumfoval před šesti sezónami na Rakuten Japan Open Tennis Championships 2011 v Tokiu, kde trofej získali bratři Murrayovi.

Nasazení párů 
  Feliciano López /  Marc López (1. kolo)
  Fabrice Martin /  Daniel Nestor (finále)
  Robert Lindstedt /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2017
ATP World Tour 2017